João Pinheiro steht für:

 João Pinheiro, Stadt im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

João Pinheiro ist der Name folgender Personen:

* João Pinheiro Chagas (1863–1925), portugiesischer Journalist und Politiker
 João Carlos Batista Pinheiro (1932–2011), brasilianischer Fußballspieler
 João de Deus Pinheiro (* 1945), portugiesischer Politiker
 João Pinheiro (Schiedsrichter) (* 1988), portugiesischer Schiedsrichter